Борша — название населённых пунктов.

 Борша (Румыния) — город в Румынии.
 Борша (Словакия) — деревня Требишовского района Кошицкого края в Словакии.